Kamouraska (plaats), een plaats in Canada
Kamouraska (boek), een boek van Anne Hébert
Kamouraska (film), een verfilming van bovengenoemd boek